Mialet – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mialet – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon